Die Myrtenartigen (Myrtales) bilden eine Pflanzenordnung der Bedecktsamigen Pflanzen (Magnoliopsida).

Beschreibung 
Zu den Myrtenartigen zählen sowohl verholzende als auch krautige Pflanzen. Die gegenständigen Laubblätter sind immer einfach und ganzrandig. Nebenblätter (Stipeln) sind nur selten vorhanden; wenn doch, sind sie stark verkürzt und nur selten voll ausgebildet.

Die meist zwittrigen, radiärsymmetrischen Blüten sind meistens vierzählig. Oft ist ein Hypanthium, das ist eine becherförmige Vertiefung der Blütenachse, deren Wände den Fruchtknoten weitgehend umschließen, und ein Diskus vorhanden. Der aus meist zwei Fruchtblättern verwachsene Fruchtknoten ist meist unter- oder mittelständig.

Systematik 
Die Ordnung Myrtales sind innerhalb der Eurosiden II die Schwestergruppe der Ordnung Geraniales. Sie umfassen folgende Familien:

 Alzateaceae
 Flügelsamengewächse (Combretaceae)
 Crypteroniaceae
 Weiderichgewächse (Lythraceae)
 Schwarzmundgewächse (Melastomataceae), inklusive Memecylaceae
 Myrtengewächse (Myrtaceae), inklusive Heteropyxidaceae und Psiloxylaceae
 Nachtkerzengewächse (Onagraceae)
 Penaeaceae, inklusive Oliniaceae und Rhynchocalycaceae
 Ritterspornbäume (Vochysiaceae)

Es ergibt sich folgendes Kladogramm:

Quellen 
 Die Ordnung bei der APWebsite (engl.)

Einzelnachweise

Weblinks